Ermita de Sant Quiri de Pobellà
 Tossal de Sant Quiri, diversos indrets 
 Sant Quiri de Sas, santuari d'origen romànic del poble de Sas (Alta Ribagorça)
 Cogulló de Sant Quiri, turó del municipi d'Isona i Conca Dellà
 Collada de Sant Quiri, coll que separa les comarques del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà.